Wiktor Melnikow (russisch Виктор Мельников) ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Nikolajewitsch Melnikow (* 1944), russischer Ruderer 
 Wiktor Pawlowitsch Melnikow (* 1957), russischer Politiker; Bürgermeister von Wolgodonsk